Termin  ima više značenja.

 Sporulenolna sintaza, enzim
 Sirijsko-katarska holding kompanija, preduzeće